Анна Леонидовна Глазкова (родилась 29 июля 1981 года в Солигорске) — белорусская гимнастка, серебряный призёр Олимпийских игр 2000 года по художественной гимнастике в групповом многоборье; чемпионка мира 1998 года в групповом многоборье. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (1998).

Биография 
Окончила детско-юношескую школу Олимпийского резерва №1 г. Солигорска. Тренировалась у Аллы Валентиновны Димчоголо, Заслуженного тренера РБ. Выступала в 1995 году на чемпионате Европы среди юниоров, где в команде с Юлией Раскиной и Валерией Ваткиной завоевала серебро. Выступала и в сборной Белоруссии на взрослых чемпионатах мира и Европы: в 1998 году на чемпионате мира в Севилье в составе сборной Анна завоевала одну золотую и две серебряные медали (за что удостоена звания Заслуженного мастера спорта РБ), в 1999 году — серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира в Осаке, а также две бронзовые медали в групповом многоборье и группе с 5 булавами на чемпионате Европы в Будапеште. В 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее Анна стала серебряным призёром в групповых выступлениях. Неоднократно становилась победительницей и призёров различных иных международных соревнований.

На протяжении 13 лет Анна занималась художественной гимнастикой, после окончания карьеры окончила факультет международных отношений Белорусского государственного университета. Получила второе образование в Государственном университете управления г. Москвы по специальности «Менеджмент в игровых видах спорта. С этого момента работает в спортивном менеджменте: имеет опыт работы в волейбольном клубе «Металлург-БеЛа», Белорусской федерации борьбы (специалист по маркетингу и рекламе) и минском футбольном клубе «Динамо». Вела передачу «Планета развлечений» на телеканале СТВ. Работает в агентстве недвижимости.

Муж — Олег Василенко — футбольный тренер. Ранее встречалась с футболистом Юрием Жевновым.

Примечания

Ссылки 
 БГУ Олимпийский 
 Анна Глазкова: «Я остаюсь собой, однако многие воспринимают меня как девушку Юрия Жевнова» 

Гимнастки (художественная гимнастика) Белоруссии
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Выпускники Белорусского государственного университета
Выпускники Государственного университета управления
Чемпионки мира по художественной гимнастике